

Перрівілл — місто, штат Арканзас
 Перрівілл — місто, штат Кентуккі
 Перрівілл — місто, штат Меріленд
 Перрівілл — місто, штат Міссурі
 Перрівілл — переписна місцевість, штат Аляска